И́горь Костюко́в:
 Костюков, Игорь Олегович (род. 1961) — заместитель начальника ГШ ВС РФ — начальник ГУ ГШ ВС РФ (с 2018), адмирал, Герой России.
 Костюков, Игорь Юрьевич (род. 1968) — российский физик, специалист в области физики плазмы и лазерной физики, член-корреспондент РАН (2016), профессор РАН (2016).